Lahaina (Hawaï), stad in de Amerikaanse staat Hawaï
 Lahaina (geslacht), geslacht van kreeftachtigen